A56 ou A-56 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses.

Histoire 
 A56, code dans la classification Gardiner, du hiéroglyphe égyptien Homme assis tenant un bâton.

Informatique 
 A56, un programme assembleur.

Jeux 
 Défense Benoni, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Médecine 
 Autres infections à Chlamydia transmises par voie sexuelle, d’après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute espagnole A-56, autoroute en projet qui reliera Lugo à Orense ;
  Autoroute française A56, autoroute en projet qui reliera Salon-de-Provence à Fos-sur-Mer ;
  Autoroute italienne A56, périphérique de Naples.

Route
  Route britannique A56 reliant Chester à Broughton.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres